Shriner steht für:

 Kin Shriner (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Shriner, Ordensangehöriger der Shriners